La Coupe CECAFA des clubs 1997 est la vingt-troisième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe douze formations réparties en quatre poules. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

La finale oppose les deux formations kenyanes, qui évoluent à domicile. C'est le club de l'AFC Leopards qui remporte le trophée, après avoir battu Kenya Breweries. C'est le cinquième titre de l'histoire du club dans la compétition. 

Le Kenya, pays hôte de la compétition et la Tanzanie, nation du tenant du titre, ont le droit d'engager deux clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant. Djibouti et les Seychelles n'engagent pas d'équipe lors de cette édition car elles sont suspendues par la CECAFA. C'est la dernière participation d'une équipe réunionnaise.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Groupe D :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

1997
Compétition de football au Kenya
Football en 1997
1997 au Kenya